Кубок Йохана Кройфа 1997 года () — 8-й розыгрыш Суперкубка Нидерландов, в котором встречались чемпион страны сезона 1996/97 ПСВ и обладатель Кубка Нидерландов 1996/1997 «Рода». Встреча состоялась 17 августа в Амстердаме на стадионе «Амстердам Арена».

Матч

Примечания

Ссылки 
 Отчёт

1997
Матчи ФК ПСВ
Матчи ФК «Рода»
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1997 году
Август 1997 года
Спортивные соревнования в Амстердаме
События 17 августа